Maršalat SFRJ je bila državna ustanova Socialistična federativna republika Jugoslavija, ki je bila ustanovljena leta 1953 z namenom pomoči Josipu Brozu Titu, maršalu SFRJ, pri vodenju države.

Sestava 
 Kabinet vrhovnega poveljnika JLA
 Kabinet predsednika SFRJ
 Kabinet soproge Jovanke Broz

Državne ustanove SFRJ
Josip Broz - Tito
Ustanovitve leta 1953
Ukinitve leta 1980